Anus kan syfta på

 Anus – ändtarmens öppning varigenom avföring lämnar kroppen
 Anus – karelska namnet för en stad i ryska Karelen, se Olonets
 Anus (språk) – ett språk som talas i Indonesien
 Bra eller anus – ursprungligen namnet på en lek i TV-programmet Öppna dagar, senare samma lek i programmet High Chaparall